Martin Hamann (ur. 10 kwietnia 1997 w Bennewitz) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Nickelhütte Aue. Trzykrotny srebrny medalista mistrzostw świata juniorów w drużynie (2015, 2017), zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego 2020, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w grudniu 2012, zaś pierwsze punkty zdobył 14 sierpnia 2014 w Kuopio, zajmując 12. miejsce. Trzy dni później na tej samej skoczni po raz pierwszy wystartował w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, zdobywając punkty po zajęciu 22. pozycji. W grudniu 2014 startował bez powodzenia w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen. Wystąpił w konkursach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015. Indywidualnie zajął 24. miejsce, natomiast w zawodach drużynowych zdobył srebrny medal.

W marcu 2016 zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Czajkowskim. W lipcu 2016 zadebiutował w Letnim Grand Prix. W swoim drugim starcie, w zawodach w Wiśle, zajął 23. pozycję. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 indywidualnie był 14., natomiast w konkursach drużynowych: mieszanym oraz męskim zdobył srebrne medale.

30 grudnia 2017 miał zadebiutować w konkursie Pucharu Świata w Oberstdorfie, został jednak zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Ostatecznie w cyklu zadebiutował dokładnie rok później na tej samej skoczni, zajmując 49. miejsce. 2 lutego 2019 w zawodach na mamuciej skoczni w Oberstdorfie zdobył pierwszy punkt Pucharu Świata po zajęciu 30. pozycji. 10 lutego 2019 był 15. w zawodach w Lahti. W Pucharze Kontynentalnym 2018/2019 pięciokrotnie zajmował miejsca na podium, w tym raz pierwsze, w styczniu 2019 w Planicy.

W sezonie 2019/2020 w pięciu startach w Pucharze Świata nie zdobył punktów. W Pucharze Kontynentalnym raz zajął miejsce na podium – w lutym 2020 był 2. w zawodach w Renie.

We wrześniu 2020 zajął 1. miejsce w obu konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle. Zwyciężył tym samym również w całym cyklu. W sezonie zimowym 2020/2021 regularnie występował w Pucharze Świata, w większości startów zdobywając punkty. Najwyżej sklasyfikowany był na 10. pozycji, w lutym 2021 w Klingenthal. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, zajmując 24. miejsce indywidualnie na skoczni normalnej. W klasyfikacji generalnej Puchar Świata 2020/2021 zakończył na 24. pozycji z 216 punktami.

W sezonie 2021/2022 raz wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 46. miejsce w Titisee-Neustadt. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Najwyżej klasyfikowany w tym cyklu był na 4. pozycji, w grudniu 2021 w Zhangjiakou.

Stawał na podium mistrzostw Niemiec. Indywidualnie zdobył srebrny medal w 2020. W drużynie, reprezentując Saksonię, zdobył srebro w 2016.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty M. Hamanna na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Hamanna na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 5 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997